

Clubs brésiliens de football 
 Sport Club Americano basé à Porto Alegre dans l'État du Rio Grande do Sul.
 Sport Club Americano basé à São Paulo dans l'État de São Paulo.
 Sport Club Americano basé à Vila Isabel (banlieue nord de Rio de Janeiro) dans l'État de Rio de Janeiro.
 Sport Club Americano basé à Vitória dans l'État d'Espírito Santo.

Voir aussi 
Americano Futebol Clube